El término opérculo (del latín operculum, "tapadera") puede referirse:

 en los peces, al opérculo, una pieza anatómica de los peces óseos que recubre las agallas;
 en botánica, al opérculo, cada uno de varios elementos propios de algunos tipos de plantas;
 en los gasterópodos, al opérculo, un elemento de la concha;
 en los cestodos, al opérculo, un elemento propio de este tipo de helmintos;
 en los insectos, al opérculo, una estructura en forma de "tapón" en los huevos de los insectos, zona donde emergen luego de la eclosión.